En matemáticas, un teorema del punto fijo es un teorema que especifica condiciones bajo las cuales se puede afirmar que una función f sobre un dominio dado (con rango en el mismo dominio) tiene, al menos, un punto fijo; es decir, que existe un punto x en dicho dominio para el cual: f(x) = x.

En diferentes ámbitos de estudios (espacios topológios, espacios de Banach, espacios métricos, espacios euclídeos, etc) hay diferentes teoremas del punto fijo. Por ejemplo:
 El teorema del punto fijo de Banach, para funciones contractivas
 El teorema del punto fijo de Brouwer, para funciones continuas de la bola unidad cerrada en ella misma en un espacio euclídeo.
 El teorema del punto fijo de Schauder, para funciones continuas de una parte convexa compacta en ella misma en un espacio de Banach.
 El teorema del punto fijo de Kakutani.
 El teorema del punto fijo de Lefschetz, para funciones continuas definidas en espacios topológicos compactos
 El lema del punto fijo para funciones normales.